Il singolare del torneo di tennis Swiss Open Gstaad 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Emilio Sánchez che ha battuto in finale Ronald Agénor 6-2, 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Henri Leconte (primo turno)
 Brad Gilbert (primo turno)
 Emilio Sánchez (campione)
 Kevin Curren (primo turno)

 Mikael Pernfors (quarti di finale)
 Anders Järryd (secondo turno)
 Ramesh Krishnan (primo turno)
 Karel Nováček (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swiss Open Gstaad 1987